Sept-Août ou VII-Août ou 7-Août, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union ou sans accent circonflexe, peut désigner :

Calendrier 

7 août :  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places, de pays ou régions francophones, contiennent cette date sous diverses graphies, en référence des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France, 
 Le , vers le début de la première Guerre mondiale :
 Bataille et prise d'Altkirch dans le Haut-Rhin par les Français, pendant l'offensive d'Alsace.
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 
 Libération de Guingamp dans les Côtes-d'Armor, par les maquisards et les Américains.
 Libération de Bourg-Blanc dans le Finistère par la  Division blindée US.
 23 Résistants et civils tués par les Allemands au maquis des monts de Blond en Haute-Vienne.
 Le  : 
 Premier coup de pioche de la cité des Castors, donné par l'association , à Bayonne dans les Pyrénées-Atlantiques.
 Autres dates ou lieux : évènements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

Il existe aussi des odonymes contenant cette date dans d'autres langues, notamment :
En espagnol, « 7 de Agosto » ou « Siete de Agosto »
 Au Mexique : événements non connus
 (Avenida) 7 de Agosto, à , dans l'État de Campeche.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

La mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Néant
Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Homonymie
07